Les Neovenatoridae, les néovénatoridés en français, forment une famille éteinte de grands dinosaures théropodes carnivores du clade des Allosauroidea qui s'est révélée être totalement paraphylétique, la famille n'est aujourd'hui plus reconnue.

Répartition géographique et datation 
Les Neovenatoridae ont une large répartition géographique, ils sont connus surtout en Argentine et en Australie, mais aussi en Chine, au Japon, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ils sont apparus au Jurassique supérieur, il y a environ  (millions d'années). Ils ont été les derniers survivants des Allosauroidea, car au moins un néovénatoridé, Orkoraptor, a vécu vers la fin de l'ère mésozoïque, au début du Maastrichtien, le dernier étage géologique du Crétacé, il y a environ .

Classification 
La position phylogénétique des néovénatoridés est très discutée et non stabilisée.

Le premier cladogramme présenté ici suit l'analyse phylogénétique originelle lors de l'érection de la famille en 2010 par Roger Benson, Paul Carrano et Steve Brusatte. Une autre étude publiée plus tard la même année a également considéré le théropode australien Rapator comme un néovénatoridé mégaraptorien très similaire à Australovenator :

En 2016 et en 2018, la description de deux nouveaux genres de théropodes découverts en Argentine a conduit à des résultats phylogénétiques très différents, malgré des données utilisées très semblables. La divergence de classification entre les auteurs concerne le placement des néovénatoridés et des mégaraptoriens :
 soit comme des carnosaures allosauroïdes (à la suite de l'étude du genre Gualicho par Sebastián Apesteguía et ses collègues en 2016) ;
 soit comme des animaux plus proches des coelurosaures que des carnosaures (à la suite de l'étude du genre Tratayenia par Juan D. Porfiri et ses collègues en 2018).

Le cladogramme illustré suivant est celui de Sebastián Apesteguía, Nathan D. Smith, Rubén Juarez Valieri et Peter J. Makovicky, daté de 2016, qui place les néovénatoridés comme des carnosaures allosauroïdes :

Le cladogramme suivant est celui de Juan D. Porfiri, Rubén D. Juárez Valieri, Domenica D.D. Santos et Matthew C. Lamanna, daté de 2018, où les différents genres « classiques » de Neovenatoridae/Megaraptora sont ici considérés comme des Megaraptora/Megaraptoridae directement rattachés aux coelurosauriens (la famille des néovénatoridés n'existant plus) :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Carnosauria
 Allosauroidea

Carnosaure
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 2010